Charles de Chambrun ist der Name folgender Personen:

* Charles de Chambrun (Politiker, 1827) (1827–1880), französischer Politiker
 Charles de Chambrun (Diplomat) (1875–1952), französischer  Diplomat und Schriftsteller
 Charles de Chambrun (Politiker, 1930) (1930–2010), französischer Politiker